Nonalakton se može odnositi na:

 δ-Nonalakton
 γ-Nonalakton